Afzet Container Transport Systeem, een vervoerssysteem
 ACTS Nederland BV, was een Nederlandse spoorwegmaatschappij